Il gruppo della pascoite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della pascoite 
 Huemulite
 Hughesite
 Hummerite
 Lasalite
 Magnesiopascoite
 Pascoite
 Rakovanite

Note

Collegamenti esterni 
 

Pascoite